Anders Åslund ist der Name folgender Personen:

* Anders Åslund (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1952), schwedischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Anders Åslund (Fußballspieler) (* 1956), schwedischer Fußballspieler